Le elezioni suppletive del 1940 di Southwark Central si sono svolte il 10 febbraio 1940. Le elezioni suppletive si sono svolte a causa della morte del deputato laburista in carica, Harry Day. Sono state vinte dal candidato laburista John Hanbury Martin.

Note

Voci correlate
Elezioni speciali di Acton nel 1968

Elezioni nel Regno Unito